

Cinema 
 Equinox – film del 1970 diretto da Jack Woods e Dennis Muren
 Equinox – film del 1992 diretto da Alan Rudolph

Musica 
 Equinox – album degli Styx del 1975
 Equinox – album di Red Garland del 1979
 Equinox – album di Omar Rodríguez-López del 2013
Equinox – EP degli In Hearts Wake e Northlane del 2016
 Equinox – singolo di YG del 2020
 Equinox – gruppo musicale bulgaro-statunitense

Videogiochi 
 Equinox – videogioco del 1986 per computer
 Equinox – videogioco del 1993 per Super Nintendo

Altro 
 Equinox – personaggio della Marvel Comics
 Equinox – serie televisiva danese del 2020
 Equinox - Prima parte (Equinox – Part I) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager
 Equinox - Seconda parte (Equinox – Part II) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager